Goritzki ist der Fasamilienname folgender Personen:

 Ingo Goritzki (* 1939), deutscher Oboist und Hochschullehrer
 Johannes Goritzki (1942–2018), deutscher Cellist und Dirigent
 Thomas Goritzki (* 1952), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur